Irodalom
 A rózsa neve (Il nome della rosa), Umberto Eco olasz író regénye (1980)

Filmcímek
 A rózsa neve (Le Nom de la rose / Il nome della rosa), 1986-os francia–olasz–NSZK film, rendezte Jean-Jacques Annaud, főszereplő Sean Connery
 A rózsa neve (Il nome della rosa), 2019-es olasz tévé-minisorozat, rendezte Giacomo Battiato, főszereplő John Turturro